Открытый чемпионат Словении 2006 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах.

Турнир-2006 является 2-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Портороже с 18 по 24 сентября 2006 года. Турнир являлся первым европейским соревнованием на харде, подготовительным к Итоговому турниру в Мадриде.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Катарина Среботник (№ 24 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Мария Елена Камерин уступает оба своих финала турниров ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Рената Ворачова прерывает свою более чем 46-месячную серию без титулов на соревнованиях ассоциации.

См. также 
 Banka Koper Slovenia Open

 WTA Тур 2006

 Серия турниров 4-й категории WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте WTA 

 

Словения
Теннис
Сентябрь 2006 года
2006